Saint James, S:t James, Sankt James, St James eller St. James kan avse:

St. James's Day Battle – ett slag mellan holländarna och engelsmännen, den 4-5 augusti 1666

Personer
Rebecca St. James (född 1977), australisk kristen pop och rockmusiker och skådespelerska
Susan Saint James (född 1946), amerikanska skådespelerska och aktivist

Geografi

Australien

St James, Western Australia

Barbados 

 Saint James (parish),

Frankrike

Saint-James – en kommun i departementet Manche i regionen Basse-Normandie

Jamaica 

 Parish of Saint James, parish,

Storbritannien

St James's – ett område i City of Westminster, centrala London
St James's Palace – London
Court of St. James's – är Storbritanniens kungliga hov
St. James's Park – London
St James's Theatre – en teater i St James's, London
St James' Park – Newcastle upon Tyne, hemarena för fotbollsklubben Newcastle United
St James's University Hospital – ett universitetssjukhus i Leeds

Se även
 Saint James Park (olika betydelser)

USA 

 Saint James (ort i USA, Louisiana), Saint James Parish, 
 Saint James (ort i USA, Maryland), Washington County, 
 Saint James (ort i USA, Missouri), Phelps County, 
 Saint James (ort i USA, North Carolina), Brunswick County, 
 Saint James (ort i USA, Michigan), Charlevoix County, 
 St. James, Minnesota, countyhuvudort, Watonwan County, 
 Saint James (ort i USA, New York), Suffolk County, 
St. James Theatre, på Broadway i New York City

Se även
 James

es:St. James
sr:Свети Јаков